Grünberg je lahko:
 Grünberg, Nemčija
 Grünberg, Poljska